Columbium steht für:

 veraltete Bezeichnung für das chemische Element Niob
 Columbium (Periode), dritte Periode innerhalb des Äons Proterozoikum und innerhalb der Ära Paläoproterozoikum